Nīleh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Nīr (ort), Yazd, 
 Nīleh Sefīd, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar